O evento individual masculino do badminton nos Jogos Pan-Americanos de 2007 foi disputado no Pavilhão 4B do Complexo Esportivo Riocentro com 32 atletas de 14 países no Rio de Janeiro

Medalhistas

Cruzamentos

Referências

Individual masculino